Mickey steht für:

 männlicher Vorname, siehe Mick #Variante „Mickey“
 Mickey (Film), US-amerikanischer Stummfilm (1918)
 Mickey (Lied), Popsong von Toni Basil (1982)

Mickey ist der Familienname folgender Personen:
 J. Ross Mickey (1856–1928), US-amerikanischer Politiker
 John H. Mickey (1845–1910), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Nebraska

Siehe auch:
 Mickie
 Micky